Aleksiej Iwanowicz Sokołow (1897-1942) – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa, kapitan bezpieczeństwa państwowego ZSRR
 Aleksiej Sokołow (1900–1970) – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Aleksiej Sokołow (1911-1979) – rosyjski piłkarz
 Aleksiej Grigorjewicz Sokołow (1911-1985) – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa, generał major, ludowy komisarz spraw wewnętrznych Baszkirskiej ASRR
 Aleksiej Sokołow (ur. 1978) – rosyjski kompozytor, pianista, klawesynista, pedagog muzyczny.
 Aleksiej Sokołow (łyżwiarz)